Рувр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Рувр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Рувр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос